Бревиль, Жак Онфруа де (известен под псевдонимом Жоб) — французский художник
 Бревиль, Пьер (1861—1949) — французский композитор
 Бревиль, Эдуар — бельгийский актёр
 Бревиль — коммуна во Франции, департамент Шаранта

См. также 
 Бревиль-ле-Мон